Таскола има више значења:
 Округ Таскола (Мичиген)
 Таскола (Илиноис)
 Таскола (Тексас)